Анджела Хейнс (; родилась 27 сентября 1984 года в Беллфлауэре, США) — американская теннисистка.
 Победительница 10 турниров ITF (2 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Анджела — одна из трёх детей Фреда и Присциллы Хейнсов; её сестру зовут Моника, а брата — Донтия (скончался в 2005 году от травм, полученных во время падения с мотоцикла в дорожном инциденте). Отец помогает дочери в тренировках, а мать работает в отрасли медицинского страхования.

Анджела начала играть в теннис в 3 года. Недолгое время её тренировали Элиот Телтшер и Роберт Ван'т Хоф

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (2)

Поражения (6)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (20)

Победы (8)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США
Игроки «Делавэр Смэш»
Теннисные тренеры США